Lista obejmuje 1000 kolejnych planetoid posiadających numery, zaczynając od 20001. takiego obiektu. Planetoidy te zostały odkryte w okresie od 29 czerwca 1900 do 1 grudnia 2000. Spis nie zawiera wszystkich asteroid odkrytych w tym czasie, gdyż nie każda jednakowo szybko otrzymuje kolejny numer.

Uwaga. W kolumnie Odległość podano średnią odległość obiektu od Słońca, wyrażoną w jednostkach astronomicznych.

20001-20100

20101-20200

20201-20300

20301-20400

20401-20500

20501-20600

20601-20700

20701-20800

20801-20900

20901-21000

Przypisy 

Lista planetoid 020001-021000